Кукес (Кукеш, Кукуш, алб. Kukës, Kukësi) — топонім.

 Кукес — місто на північному сході Албанії, в однойменній області Кукес, неподалік від кордону з автономним краєм Сербії — Косово та Метохія.
 Кукес (область) — область на північному сході Албанії.
 Кукес (округ) — один з 36 округів Албанії, розташований у північно-східній частині країни.